Saint-Thyrse est le nom de plusieurs chapelles :
 Chapelle Saint-Thyrse de Robion, à Castellane ;
 Chapelle Saint-Thyrse de Maransan, à Bagnols-sur-Cèze ;

Homonymie de chapelles
~